Rakata (Wisin & Yandel), een single van reggaetonduo Wisin & Yandel
Rakata (ras), een fictief ras uit Star Wars
Rakata (vulkaan), een vulkaan op het eiland Krakatoa